White Sulphur Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
White Sulphur Springs (Montana)
White Sulphur Springs (West Virginia)